Nebelhorn Trophy 2008 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w sezonie 2008/2009. Zawody rozgrywano od 25 do 29 września 2008 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

Wśród solistów zwyciężył Japończyk Nobunari Oda. W konkurencji solistek złoty medal zdobyła Amerykanka Alissa Czisny. W parach sportowych triumfowali reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy, zaś w parach tanecznych zwyciężyli Amerykanie Emily Samuelson i Evan Bates.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
2008 w łyżwiarstwie figurowym
2008 w Niemczech